Live in Rio – album koncertowy, wideo grupy RBD
 Live in Rio – album koncertowy, wideo grupy Queen